Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Robert Lindstedt e Fredrik Loven che hanno battuto in finale Jan Boruszewski e Markus Menzler 7-66, 68-7, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  David Škoch (quarti di finale)
 Ivo Heuberger /  Julian Knowle (semifinali)

 Robert Lindstedt /  Fredrik Loven (Campioni)
 Andy Fahlke /  Franz Stauder (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2001